Золоте́ (до 1945 року — Ала-Тай; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.